Кубок Шпенглера 2005 — 79-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 2005 року. Переможцем став російський клуб «Металург» (Магнітогорськ).

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Марк Бефо та Стів Вокер — обидва «Айсберен» Берлін 7 (2+5)

Команда усіх зірок
 Воротар: Йонас Гіллер («Давос»)
 Захисники: Джейсон Йорк (Канада) — Майкл ДюПонт («Айсберен»)
 Нападники: Доменік Піттіс (Канада) — Йозеф Марга («Давос») — Станіслав Чистов («Металург»)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

2005
2005 у хокеї з шайбою
2005 у швейцарському спорті